Klub przyjaciół Myszki Miki (ang. Mickey Mouse Clubhouse, 2006–2016) – serial animowany produkcji amerykańskiej z 2006 roku.

Fabuła 
Opowiada on o przygodach Myszki Miki i jego przyjaciół, którzy przy pomocy Cośka radzą sobie z różnymi problemami.

Spis odcinków

Linki zewnętrzne 
 
 

Programy Disney Channel
Amerykańskie telewizyjne seriale animowane
Telewizyjne seriale animowane Walta Disneya
Seriale telewizyjne emitowane od 2006
Seriale telewizyjne zakończone w 2016
Seriale telewizyjne o Myszce Miki
Seriale telewizyjne o Kaczorze Donaldzie
Seriale animowane emitowane w TV4 (Polska)